Hay dos municipio de Belvoir en Estados Unidos, ambos en el estado de Carolina del Norte:

 el municipio de Belvoir, en el condado de Pitt;
 el municipio de Belvoir, en el condado de Sampson.